Исраэлс или Израэльс () — фамилия голландских живописцев еврейского происхождения, отца и сына:
Исраэлс, Йозеф (1824—1911) — глава реалистической Гаагской школы живописи.
Исраэлс, Исаак (1865—1934) — олимпийский чемпион 1928 года в конкурсе искусств.